Ozon (stof)
 Ozon (Ardèche)
 Ozon (Hautes-Pyrénées)
 Ozon (uitgeverij)
 O-ZON, onderwijs zonder ontscholing
 OZON, Overkoepelend Zuster Overleg Nederland
 O-Zone, een Moldavische boyband
 Diana Ozon, een Nederlandse dichteres

Zie ook 
Ozonlaag